Britney: Piece of Me — серия концертов американской певицы Бритни Спирс, которые проходили в аудитории The AXIS, располагающейся в Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе, штат Невада. Резиденция стала самой успешной за всю историю. Резиденция привлекла к себе множество звезд, среди посетителей были замечены Майли Сайрус, Кэти Перри, Леди Гага, Джессика Альба, Арнольд Шварценеггер, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Филипп Киркоров, Ольга Бузова.

Бритни открыла так называемый «сезон резиденций». По примеру Бритни в 2017 году певица Дженнифер Лопес объявила о своей резиденции All I Have в аудитории The AXIS. В 2018 году Леди Гага объявила о резиденции Enigma.

Предыстория 
После завершения тура Femme Fatale Tour в 2011 году, начали ходить слухи о том, что Спирс собирается выступать в Лас-Вегасе. Первоначально считали, что концерты будут проходить в The Colosseum at Caesars Palace. В феврале 2013 года было объявлено, что для проведения шоу выбран театр Planet Hollywood. 

Резиденция Спирс в Лас-Вегасе была подтверждена 17 сентября 2013 года во время интервью на шоу Good Morning America. Для данного объявления был организован сложный трюк в пустыне, окружающей Лас-Вегас (стоимостью около $100,000). Более 1000 поклонников Спирс, одетых в её костюмы собрались, чтобы показать изображение певицы, которое, как сообщается, можно было увидеть из космоса. Спирс прибыла на данное мероприятие на вертолёте и дала интервью. Менеджер артистки, Ларри Рудольф заявил, что данное шоу нельзя сравнить ни с одним из её предыдущих концертов в Лас-Вегасе.
В 2015 году певица заявила, что продлевает резиденцию на 2 года.

За 5 лет резиденция  заработала $137,695,992. Продано более 917,297  билетов.

Сет-лист 
 «Work Bitch»
 «Womanizer»
 «3»
 «Everytime»
 «...Baby One More Time»
 «Oops!... I Did It Again»
 «Me Against the Music»
 «Gimme More»
 «Break the Ice» / «Piece of Me»
 «Scream & Shout» (Performance Interlude)
 «Boys» (содержит элементы из «Scream & Shout»)
 «Perfume»
 «Get Naked (I Got a Plan)» (Performance Interlude)
 «I'm a Slave 4 U»
 «Freakshow»
 «Do Somethin'» 
 «Circus»
 «I Wanna Go»
 «Lucky»
 «Toxic»
 «Stronger» / «(You Drive Me) Crazy»
На бис:
  «Till the World Ends»

Примечания
 «Do Somethin'» исполнялась с 27 декабря по 8 февраля; 12 февраля в сет-лист была добавлена песня «Alien», которая заменила «Do Somethin'».

Даты концертов

Примечания 

Бритни Спирс
Концертные резиденции